Udaondo puede referirse a:

Carlos Bonorino Udaondo, médico gastroenterólogo argentino; 
Guillermo Udaondo, gobernador de la provincia argentina de Buenos Aires durante el Siglo XIX; 
Enrique Udaondo, historiador argentino; 
Complejo Museográfico Provincial "Enrique Udaondo";  
Villa Udaondo, localidad del partido de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires; 
Gobernador Udaondo, localidad del partido de Cañuela, provincia de Buenos Aires; o
Avenida Udaondo, importante arterial vial de la ciudad de Buenos Aires.